O Centro de Instrução de Operações Especiais (C I Op Esp) tem denominação histórica Coronel Gilberto Antônio de Azevedo e Silva,  é uma unidade militar do Exército Brasileiro, localizada na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro e vinculada ao Comando de Operações Especiais, sediado em Goiânia. É responsável pelo formação dos combatentes Comandos e Forças Especiais do Exército, e é a principal unidade de ensino de Operações Especiais da América Latina.

Ligações externas

Organizações militares no Rio de Janeiro
Brigada de Operações Especiais
Unidades de ensino do Exército Brasileiro